yul steht für:

 Yulu (Sprache) (ISO-639-3-Code), zentralsudanische Sprache des gleichnamigen Volkes

YUL steht für:
 Flughafen Montreal-Trudeau (IATA-Code), Flughafen in der Provinz Québec, Kanada

Siehe auch:
 Jul
 Yule
 Yuli

Abkürzung